La Lliga Valenciana de Bàsquet 2010 fou l'edició de l'any 2010 de la Lliga Valenciana de Bàsquet, organitzada per la Federació Valenciana de Bàsquet. Hi competeixen en diferents divisions, tot depenent de en quina categoria estatal estan classificats. El format de competició varia segons del nombre d'equips inscrits. Els campions van ser: el Power Electronics València en ACB, el CB Llíria en EBA, el Paterna en 1a Masculina i el Picken Claret en 1a Femenina.

Lliga Valenciana ACB 
Participants: València Basket Club, Club Bàsquet Lucentum.

Final
 15/09/10 Power Electronics València 72 - 66 Meridiano Alacant

Lliga Valenciana EBA 
Participants:
 Grup A: Club Amics del Bàsquet, Bàsquet l'Horta Godella, Arròs Dacsa Almàssera, Club Bàsquet Llíria.
 Grup B: Aguas de Calpe Ifach Calp, Festival de Cine l'Alfàs, Gandia Bàsquet, CB Alginet.

Semifinals:
 26/09/10 Amics del Bàsquet Castelló 61 - 75 CB Alginet
 26/09/10 l'Alfàs 64 - 78 CB Llíria

Final:
 03/10/10 CB Llíria 72 - 66 CB Alginet

Lliga Valenciana 1a Divisió Masculina 
Fase Regular:
 Grup A: Agora Port de Sagunt, Bàsquet Sagunt-Morvedre, CB Vila-real
 Grup B: Bàsquet Paterna, Escolapis, Universitat Politècnica
 Grup C: Roquette Benifaió, CB Sueca, Mislata Sermesa
 Grup D: Santa Teresa, CB Guardamar, Servigroup Benidorm, Montemar

Semifinals:
 18/09/10 Mislata 73 - 83 Guardamar
 19/09/10 Basquet Sagunt-Morvedre 67 - 80 Paterna

Final:
 25/09/10 Guardamar 46 - 64 Paterna

Lliga Valenciana 1a Divisió Femenina 
Fase Regular:
 Grup A: Picken Claret València, Quimialmel Castelló, Llansola i Prades NBF, UBF Torrent, El Pilar
 Grup B: BF Sant Blai Alacant, Akra Leuka Atache, Naturagua Cabo Mar, Servigroup Benidorm, Nou Basquet Alcoi

Final :
 25/09/10 Picken Claret 82 - 77 Sant Blai Alacant

Referències

Enllaços externs 
 Final de la Lliga Valenciana 09

Competicions esportives al País Valencià
Competicions de bàsquet del 2010